Купьева́ха (), посёлок, Червонохвыльский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321485304. Население по переписи 2001 г. составляет 217 (106/111 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Купьеваха находится между реками Гнилица и Великий Бурлук. По поселку протекает пересыхающий ручей на котором сделано несколько запруд.

История 
 1922 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района